Раздоловка — название населённых пунктов на Украине:

 Раздоловка — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Раздоловка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Раздоловка — село в Близнюковском районе Харьковской области.